Hierba de San Pablo mayor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Primula vulgaris subsp. balearica; o
 el nombre común de la planta Primula elatior.